Ехидо Леј Аграрија има више значења:

 Ехидо Леј Аграрија, Блоке 1609 (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ехидо Леј Аграрија, Блоке 1611 (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику